3 miejscowości w Polsce: 
 Pisary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Pisary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Pisary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów